Промышленно-финансовая группа «Сафмар» — российский многоотраслевой конгломерат. В группу входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

История 
Группа «Сафмар» основана одним из крупнейших российских предпринимателей Михаилом Гуцериевым. 

Название группы «Сафмар» составлено из первых букв имён родителей Гуцериева — Сафарбека и Марем. До 2015 года она называлась «БИН». Её создание началось с основания в 1993 году Бинбанка.  

В 2019 году в состав «Сафмар» вошли две крупные производственные компании. В апреле структуры холдинга приобрели Афипский нефтеперерабатывающий завод, а в октябре 2019 года группа стала крупнейшим акционером Кузбасской топливной компании.

В сентябре 2019 года промышленно-финансовая группа «Сафмар» вошла в число лидеров списка «РБК-500», заняв 9-е место среди крупнейших государственных и частных корпораций России. В 2020 году группа подтвердила свои позиции в данном рейтинге, а также вошла в топ-10 списка крупнейших 400 компаний России по версии медиахолдинга «Эксперт». Аналогичные результаты группа «Сафмар» продемонстрировала и в 2021 году.

По российской версии журнала Forbes, в 2019 году семья Гуцериевых, владеющая группой «Сафмар», занимала первое место в рейтинге «Богатейших семей России» c общим состоянием $5,65 млрд.

Суды 
В октябре 2019 года российская версия Forbes опубликовала материал, согласно которому банк непрофильных активов «Траст» насчитал 1 трлн рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова. «Сафмар» назвал эту информацию ложью, не исключив возможности подачи иска о защите деловой репутации. В итоге иск о защите деловой репутации к «Сафмару» подал издатель российского Forbes. 10 декабря «Сафмар» и Михаил Гуцериев подали иск против журнала в Арбитражный суд Москвы с требованием удалить статью. В середине декабря 2019 года редакция журнала удалила материал с сайта издания, признав его ошибочным, и спор был урегулирован во внесудебном порядке.

Активы

Тяжёлая промышленность 

В состав промышленных активов группы входят:
 нефтедобывающий холдинг ПАО НК «РуссНефть». Предприятия холдинга действуют в 7 регионах РФ и Республике Беларусь, в его структуру входят:
 ОАО «Варьеганнефть» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 ОАО «Аганнефтегазгеология» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 ОАО НАК «Аки-отыр» (Ханты-Мансийский автономный округ)
 ООО «Белые ночи» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 СТ АО «Голойл» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 ОАО «Черногорское» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 ОАО «Саратовнефтегаз» (Саратовская область);
 ОАО «Ульяновскнефть» (Ульяновская и Пензенская области);
 ОАО «Томская нефть» (Томская область);
 ИП «Славнефтехим» ЗАО (Республика Беларусь);
 ООО НК «Руснефть-Брянск» (эксплуатация нефтеналивного терминала в Брянской области).
 нефтедобывающий холдинг ПАО "НК «Нефтиса». Дочерние компании холдинга работают в 7 регионах РФ:
 АО «Белкамнефть им. А. А. Волкова» (Удмуртская республика);
 АО «Новосибирскнефтегаз» (Новосибирская область);
 АО «Комнедра» (республика Коми);
 ООО «КанБайкал» (Ханты-Мансийский автономный округ);
 ООО «ПИТ „Сибинтэк“» (Тюменская область);
 АО «Самараинвестнефть» (Самарская область);
 АО «Уралнефтесервис» (Пермский край).
 ООО «Сладковско-Заречное» (добыча нефти в Оренбургской области)
 вертикально интегрированный нефтяной холдинг АО «ФортеИнвест», управляет следующими активами:
 ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская область);
 ООО «Афипский НПЗ» (Краснодарский край);
 добывающие предприятия в Оренбургской области.
 АО "Компания «Адамас» (управляет АО «Краснодарский НПЗ- Краснодарэконефть»)
 Угольнодобывающий холдинг АО «Русский Уголь», предприятия которого действуют в 4 регионах РФ:
 АО «Амуруголь» (Амурская область);
 АО «Красноярсккрайуголь» (Красноярский край);
 ООО "Разрез «Саяно-Партизанский» (Красноярский край);
 АО "УК «Разрез Степной» (Республика Хакасия);
 ООО «Разрез Кирбинский» (Республика Хакасия);
 ПАО «Кузбасская топливная компания» (Кемеровская область).
 «GCM Global Energy Inc.» (владеет добывающими активами в Республике Азербайджан и Республике Казахстан)
 ИООО «Славкалий» (реализует крупнейший в Республике Беларусь инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комплекса мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год; доказанные и вероятные запасы I и II горизонтов участка составляют 440 млн тонн хлорида калия (категории 2Р по стандартам с JORC).
Аграрный сегмент представлен в группе ОАО «Племенной зверосовхоз „Салтыковский“». Зверосовхоз занимается разведением элитных пород пушных зверей (соболь, норка, лисица и т. д.) и оптовой продажей меха этих животных, молодняка и мясной продукции.

Строительство и девелопмент 
Группа «Сафмар» владеет крупными строительными и девелоперскими активами:
 АО «Моспромстрой» (один из ведущих строительных холдингов Москвы);
 ГК «А101» (девелоперская компания полного цикла).

Группа является одним из крупнейших застройщиков московского региона, владеет одним из самых крупных земельных банков в Новой Москве (более 2500 гектаров).

Гостиничный бизнес 
Группа «Сафмар» является лидером гостиничного бизнеса Москвы, владеет 10 люксовыми отелями в столице России, а также отелями в Минске и Нур-Султане: «Националь», «Интерконтиненталь Тверская», «Шератон Палас», «Марриотт Гранд», «Марриотт Ройал Аврора», «Марриотт Тверская», «Хилтон Ленинградская», «Холидей Инн Лесная», «Холидей Инн Сущевский», «Рэдиссон Блу Олимпийский», «Ренессанс Минск», «Астана Марриотт». Общий номерной фонд этих отелей составляет 3 190 номеров.

Управление недвижимостью 
Группа «Сафмар» владеет:
 АО «Корпорация А. Н. Д.» (управляет действующими торгово-развлекательными центрами и офисной недвижимостью в московском регионе);
 Компания MLP (владеет 9 крупными логистическими комплексами в России и странах СНГ);
 ООО «Пионер эстейт» (управляет объектами коммерческой недвижимости различного назначения).

Общая площадь коммерческой недвижимости группы превышает 3,5 млн м² и доход от сдачи её в аренду в 2019 году составил 580 млн $. В 2021 году группа «Сафмар» завершила возведение второй очереди торгово-офисного центра «Смоленский Пассаж», данный проект был признан лучшим многофункциональным центром в рамках премии CRE Awards 2022 года.

Медийные активы 
В группу «Сафмар» входят 7 федеральных радиостанций и телевизионный холдинг «Bridge Media группа».

Радиостанции группы:
 «Радио Шансон»;
 «Радио Дача»;
 «Весна ФМ»;
 «Восток ФМ»;
 «Love radio»;
 «Русский Хит»;
 «Такси ФМ».

Телевизионные каналы группы:
 Bridge TV;
 Bridge TV Русский хит;
 Bridge TV Classic;
 Bridge TV Hits;
 Bridge TV Deluxe;
Bridge TV Шлягер;
Bridge TV Казахстан.

Примечания 

Холдинги России